Bölk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bölk (* 1968), deutsche Handballspielerin
 Emily Bölk (* 1998), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Bölck